Анна Маргарете «Молла» Бьюштедт Маллори (; 6 марта 1884, Мусвик, Шведско-норвежская уния — 22 ноября 1959, Стокгольм, Швеция) — норвежская, позднее американская теннисистка. 13-кратная победительница чемпионата США (восемь раз — в одиночном разряде, дважды — в парном, трижды — в миксте); финалистка одиночного турнира Уимблдона (1922); призёр теннисного турнира Олимпийских игр в одиночном разряде.

Биография 
Молла Маллори родилась 6 марта 1884 года в норвежском городе Мусвик в семье военного. В составе сборной Норвегии приняла участие в Олимпийских играх в Стокгольме в 1912 году, выступив в одиночном и смешанном парном разряде. В одиночном разряде она заняла третье место, завоевав бронзовую медаль.

В 1915 году она переехала в США, для того, чтобы работать массажисткой, и в 1920 году вышла замуж за Франклина Маллори. С 1915 по 1929 год она регулярно принимала участие в чемпионате США, выиграв этот турнир восемь раз — рекорд, не побитый по сей день. В этот же период она также три раза достигала финала этого турнира, дважды выиграла его женском в парном и трижды — в смешанном парном разряде. Её худший результат — поражение в четвертьфинале — был показан на этом турнире в 1927 году в возрасте 43 лет.

Особое место в спортивной карьере Моллы Маллори занимает её соперничество со знаменитой француженкой Сюзанн Ленглен. В 1920 году, в свой первый визит в Европу со времени переезда за океан Молла прибыла в Англию совершенно больной и в итоге в полуфинале Уимблдонского турнира проиграла Доротее Ламберт-Чамберс, так и не встретившись с Ленглен. В следующем году Маллори прибыла в Европу с целой командой американских теннисисток и успешно пробилась в финал чемпионата мира на твёрдых (грунтовых) кортах. Турнир проходил во Франции, и в финале наконец состоялась встреча Ленглен и Маллори. Француженка сыграла в этом матче, проходившем в затяжной борьбе с задней линии, надёжней и уверенней, победив со счётом 6-2, 6-3. На уимблдонских кортах дуэль вновь не состоялась, поскольку Маллори оступилась в третьем круге в матче с Элизабет Райан, которая потом проиграла Ленглен в матче за чемпионское звание. В августе состоялся ответный визит Ленглен в США.Жеребьёвка чемпионата США свела практически всех сильнейших претенденток на титул, кроме экс-чемпионки Мэри Браун, в одной половине таблицы, и Ленглен с Маллори должны были встретиться уже во втором круге, при условии, что перед этим обыграют соответственно Элинор Госс и Марион Зиндерстейн. Болезнь задержала отплытие Ленглен из Европы, и она прибыла в Нью-Йорк только накануне чемпионата США. Организаторы приняли решение дать ей дополнительный день отдыха перед игрой с Госс, в то время как Маллори успешно выполнила свою задачу, обыграв Зиндерстейн. Однако на следующий день заболела уже Госс, и в итоге Ленглен была вынуждена выйти на корт уже в рамках игр второго круга, сразу встретившись с Маллори. Американка, в отличие от соперницы, находилась на пике физической и психологической формы и в первом сете разгромила Ленглен со счётом 6-2. После этого французская звезда отказалась продолжать борьбу и сдала матч, сославшись на нездоровье. Маллори выиграла чемпионат США в очередной раз, победив по пути Мэй Саттон-Банди и Мэри Браун. По две стороны океана реакция на первое поражение в карьере Ленглен была совершенно различной. В США, где она уже на следующий день после матч начала появляться на вечеринках в очевидно добром здравии и отличном расположении духа, её обвиняли в неготовности честно смириться с чьим-то превосходством и в обиход на некоторое время вошёл презрительный оборот «кашлянула и сдалась». Во Франции, напротив, выдвигались обвинения в неспортивности в адрес организаторов чемпионата США и лично Элинор Госс, которая якобы нарочно отказалась от игры, чтобы подготовить раннее поражение Ленглен.

В 1922 году Маллори достигла финала Уимблдонского турнира, в котором уступила Сюзан Ленглен. Борьба оказалась настолько же неравной, как год назад в Нью-Йорке, но уже в пользу Ленглен, отдавшей сопернице всего два гейма за всю игру. После поражения от Ленглен Маллори выиграла в Нью-Йорке свой седьмой титул чемпионки США, обыграв в финале 16-летнюю Хелен Уиллз. Самой Молле было к тому моменту 38 лет — самая большая разница в возрасте финалистов в истории всех турниров Большого шлема. В дальнейшем, однако, более молодая Уиллз дважды подряд побеждала Маллори в финалах, и той удалось выиграть ещё раз только в 1926 году, в её отсутствие. В своём последнем победном финале Молла отыгралась из положения 0-4 по геймам в пользу Элизабет Райан в решающем сете, а затем и спасла матч-бол.

Молла Маллори неоднократно выступала за команду США в Кубке Уайтмен, а в 1924 году представляла эту страну на Олимпийских играх. В 1921 и с 1925 по 1927 год (в первые четыре года публикации) она включалась в список десяти сильнейших теннисисток мира, составляемый газетой Daily Telegraph (в 1921 году — на втором месте после Ленглен). Завершила выступления в 1929 году, в возрасте 45 лет. 

В 1958 году Молла Маллори была избрана в Национальный (впоследствии Международный) зал теннисной славы, и через году умерла в Стокгольме. В 2008 году памятная доска с именем Моллы Маллори была установлена на «корте чемпионов» в Национальном теннисном центре США. 

Стиль игры
Молла Бьюрштедт была представительницей традиционной женской теннисной школы начала века. Она была убеждена, что женщина не может целый матч играть у сетки и полагалась на игру на задней линии. Её главным оружием были мощный удар открытой ракеткой и надёжная, упорная игра в обороне, изматывавшая соперниц. Маллори, принимавшая мяч сразу после отскока, не дожидаясь, когда он начнёт снижаться, умела подолгу переводить мяч из одного угла корта в другой, заставляя теннисистку по другую сторону сетки постоянно бегать за ним, теряя контроль над ходом розыгрыша. Такая манера игры позволяла ей побеждать соперниц, исповедовавших более современный атакующий стиль — Хелен Хочкисс-Уайтмен, Элинор Госс и Марион Зиндерстейн.

Стиль игры Моллы Маллори характеризует также её известное высказывание: Я вижу, что девушки обычно не бьют по мячу в полную силу. Я верю, что по мячу всегда нужно бить со всей возможной силой, но у многих девушек, с которыми я играла, похоже, существует тенденция «просто перекинуть его на другую сторону». Такое я не могу назвать теннисом.

Участие в финалах центральных турниров

Примечания

Литература

Ссылки 

 Профиль на сайте Международного зала теннисной славы 
 Профиль на сайте sports-reference.com  

Теннисисты Норвегии
Теннисисты США
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1912 года
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Члены Международного зала теннисной славы